Pevarello ist der Familienname folgender Personen:
 Osiride Pevarello (1920–2016), italienischer Stuntman und Schauspieler
 Renzo Pevarello (1924–2014), italienischer Stuntman und Schauspieler